Swell steht für:

 Swell (Band), eine US-amerikanische Indie-Band
 Swell (Automarke), ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Swell (Dünung), besonders beim Surfen gebrauchte englische Bezeichnung für die Dünung
 Swell Point, Landspitze von Cook Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

Swell steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Steve Swell (* 1954), US-amerikanischer Jazzposaunist